Torstesjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torstesjö (Hamneda socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Torstesjö (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (2,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn